Cappella di San Pietro (Celle Ligure)
Cappella di San Pietro (Sassello)
Cappella di San Pietro (Stella)
Cappella di San Pietro in Silvis
Cappella di San Pietro (Bronzolo)